IPW est un sigle qui peut désigner :
 Institut Pierre Werner, un centre culturel européen ;
 International Parliament of Writers (en français, Parlement international des écrivains), une organisation de défense des écrivains ;
 Institut du Patrimoine wallon, un organisme régional public wallon.